Спи́сок госуда́рств и зави́симых террито́рий по пло́щади приведён в порядке убывания этого показателя.

Список государств — членов ООН 
В данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учёта заморских владений и территорий, так как они находятся за пределами континента расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). В списке также приведены места этих государств по площади в частях света.
Из признанных ООН стран членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.

Полный список государств и территорий 
В ниже приведённый список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям, включая непризнанные государства и самоуправляемые территории.

Список государств с зависимыми территориями (владениями) 
Ниже приведён список государств по площади, включая их владения (территории, ассоциированные государственные образования). Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки).

Галерея

См. также 

 Страна
 Население
 Виртуальное государство
 Карликовое государство
 Список государств
 Список государственных гербов
 Список государственных языков
 Список зависимых территорий
 Список крупнейших государств в истории
 Непризнанные и частично признанные государства
 Список переименованных государств
 Список столиц мира
 Список стран по ВВП (номинал)
 Список стран по плотности населения
 Список стран по населению
 Алфавитный список стран и территорий
 Список стран с названиями на их официальных языках
 Список телефонных кодов стран
 Список языков по количеству носителей

Примечания

Ссылки 
 
 

Площадь
Площадь